Het WTA-tennistoernooi van Neurenberg (officieel Nürnberger Versicherungscup) van 2016 vond plaats van zondag 15 tot en met zaterdag 21 mei 2016 in de Duitse stad Neurenberg. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Nederlandse Kiki Bertens won het toernooi zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Het toernooi van 2016 trok 21.500 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelhoudster Karin Knapp had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

De als eerste geplaatste Roberta Vinci kwam niet verder dan de tweede ronde. Zij werd uitgeschakeld door de latere winnares.

De Nederlandse kwalificante Kiki Bertens won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Mariana Duque Mariño uit Colombia in twee sets. Bertens wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Neurenberg op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds vier jaar. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Chan Hao-ching en Anabel Medina Garrigues hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Kiki Bertens en Johanna Larsson won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Shuko Aoyama en Renata Voráčová in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Zweedse Larsson had daarnaast al twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Nederlandse Bertens geen.

De Nederlandse Demi Schuurs, met Chan Chin-wei uit Taiwan aan haar zijde, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Neurenberg 2016
Neurenberg